

Anno 
 764 o 764 a.C.

Codici 
 764 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Puckett Observatory, a Stone Mountain, nella Contea di Douglas (Georgia), degli USA

Matematica 
 764 – numero